Hochrieß heißen:

 Hochrieß (Gemeinde Purgstall), Ortschaft und Katastralgemeinde von Purgstall an der Erlauf, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich
 Hochrieß (Gemeinde Göstling), Ortsteil von Göstling an der Ybbs, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich